Prisma ( „Gesägtes, Span“) steht für:

 Prisma (Geometrie), ein Körper mit zwei parallel verschobenen Vielecken
 Prisma (Optik), ein optisches Hilfsmittel für die Reflexion oder Spektralfarbenzerlegung von Licht
 Prisma (schwedische Satelliten), eine schwedische Satelliten-Mission
 Prisma (italienischer Satellit), ein italienischer Erdbeobachtungssatellit
 Prisma (Band), Schweizer Progressive-Rock-Band
 Prisma (Kino), letzter Kinoneubau der DDR in Halle-Neustadt
 (1192) Prisma, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Chevrolet Prisma, ein Pkw-Modell von Chevrolet
 Lancia Prisma, ein Pkw-Modell des italienischen Herstellers Lancia

Medien:

 Prisma (Studentenmagazin), Zeitschrift der Studierenden der Universität St. Gallen
 Prisma (Broschüre), eine verbotene anonyme Veröffentlichung aus dem Jahr 2010
 Prisma (DDR), ein Wirtschafts- und Verbrauchermagazin im DDR-Fernsehen
 Prisma (Fernsehproduktion), deutsche Fernsehproduktionsfirma
 Prisma (Fernsehserie), italienische TV-Serie (2022)
 Prisma (Fernsehzeitschrift), wöchentlich erscheinende deutsche Fernsehzeitschrift
 Prisma (Magazin), ein Magazin im NDR-Fernsehen
 Prisma der Frau des Katholischen Deutschen Frauenbundes
 Prisma des Westens, ein Magazin im WDR-Fernsehen

Wirtschaft:

 Prisma (Handelsplattform) zum Handel mit Kapazitätsrechten für den Transport von Erdgas
 Prisma (Handelskette), finnische Einzelhandelskette der S-Gruppe
 Prisma-Verlag, ehemaliger deutscher Buchverlag
Siehe auch: